Gustavo Nakatani Ávila – cantante messicano, meglio noto come Yoshio 
 Michie Nakatani – bassista, cantante e compositrice giapponese
 Miki Nakatani – attrice e cantante giapponese
 Shinnosuke Nakatani – calciatore giapponese
 Takahide Nakatani – ex judoka e allenatore di judo giapponese